Bosniakernas demokratiska parti, Bošnjačka demokratska partija (BDP) är ett politiskt parti i Makedonien, som vill tillvarata bosniakernas intressen.

BDP har, i de senaste makedonska parlamentsvalen, ingått i de segrande valallianserna VRMO-LPM-koalitionen (2006) och  För ett bättre Makedonien (2008).

VRMO-LPM-koalitionen
För ett bättre Makedonien